Kozma Péter (1959) grafikus, újságíró, építészmérnök, rajzfilmkészítő, magángyűjtő, a kArton Galéria vezetője, filmrendező és reklámszakember, művészneve: Kozmo
 Kozma Péter (1959–2017) jogász, politikus, országgyűlési képviselő (Fidesz), a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Sakkszövetség elnöke
 Kozma Péter (1961) San Diegóban élő operarendező
 Kozma Péter (1961) olimpikon alpesi síelő, fényfestő, a Dorkandkozma "térprovokatőr" és komponáló művészpáros tagja
 Kozma Péter (1967–2013) Miklós Árpad amerikai pornószínész születési neve
 Kozma Péter (19??) a Chilivilág vállalkozás alapítója

Hasonló
 Peter Michael Kozma (1988) Pete Kozma amerikai profi baseball játékos születési neve